Тутлинген:

 Тутлинген — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Тутлинген — район в Германии.